Phuket peut désigner les sujets suivantes :

 Ko Phuket, île thaïlandaise dans la mer d'Andaman
 Province de Phuket, province thaïlandaise (qui principalement englobe l'île éponyme)
 Phuket (ville), capitale de la province et de l'île